Haudepin ist der Familienname von:

 Didier Haudepin (* 1952), französischer Schauspieler, Produzent und Regisseur
 Sabine Haudepin  (* 1955), französische Schauspielerin